

Список 
 1 ноября — Бабурин, Владимир Евгеньевич (47) — главный редактор московского бюро «Радио Свобода».
 1 ноября — Гапон, Григорий Евдокимович (87) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 1 ноября — Гришаев, Иван Ильич (87) — Герой Советского Союза.
 1 ноября — Гнилицкий, Александр Анатольевич (48) — украинский художник.
 1 ноября — Мерини, Альда (78) — итальянская поэтесса; рак.
 1 ноября — Лаас, Эндель Эдуардович (94) — советский эстонский биолог.
 2 ноября — Васкес, Хосе Луис Лопес (87) — испанский актёр.
 2 ноября — Даниил Долинский (84) — русский советский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР, затем Союза российских писателей.
 2 ноября — Калманович, Шабтай Генрихович (61) — предприниматель и меценат; убийство.
 2 ноября — Лощенков, Фёдор Иванович (94) — первый секретарь Ярославского обкома КПСС (1961—1986).
 2 ноября — Пнуэли, Амир (68) — израильский учёный в области информатики, лауреат премии Тьюринга за 1996 год.
 2 ноября — Евдокимова, Юлия Константиновна (69) — учёный-музыковед.
 3 ноября — Чичинадзе, Додо Васьевна (82) — народная артистка Грузии; рак.
 3 ноября — Аяла, Франсиско (103) — испанский писатель.
 3 ноября — Вайчекаускас, Вильгельмас (73) — литовский актёр театра и кино.
 4 ноября — Бяков, Иван Иванович (65) — двукратный олимпийский чемпион (1972 и 1976), заслуженный мастер спорта СССР по биатлону.
 4 ноября — Вин Аун (65) — министр иностранных дел Мьянмы (1998—2004).
 4 ноября — Муто, Кабун (82) — министр иностранных дел Японии (1993).
 5 ноября — Илькин, Гылман (95) — народный писатель Азербайджана.
 6 ноября — Ивашин, Василий Владимирович (96) — советский литературовед, педагог.
 6 ноября — Литаврин, Геннадий Григорьевич (84) — российский историк, академик РАН.
 6 ноября — Солис Пальма, Мануэль (91) — временно исполнявший обязанности президента Панамы в 1988—1989 годах.
 6 ноября — Сорокалет, Александр Иванович (52) — советский футболист, трёхкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР.
 6 ноября — Александр Щанов (85) — советский футболист, тренер и футбольный функционер.
 7 ноября — Бондарчук, Алёна Сергеевна (47) — российская актриса; рак.
 7 ноября — Дуарте, Ансельму (89) — бразильский кинематографист.
 8 ноября — Старыгин, Игорь Владимирович (63) — советский и российский киноактёр, заслуженный артист России; последствия инсульта.
 8 ноября — Гинзбург, Виталий Лазаревич (93) — российский учёный-физик, академик РАН, лауреат Нобелевской премии (2003), основатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой (1998); сердечная недостаточность.
 8 ноября — Алексей Дмитренко (69) — украинский поэт, очеркист, искусствовед, прозаик, публицист.
 9 ноября — Илькин, Гылман (95) — азербайджанский советский писатель, Народный писатель Азербайджана.
 9 ноября — Коломейцев, Василий Зиновеевич (88) — советский работник сельского хозяйства.
 9 ноября — Лерман, Семён Эммануилович (86) — режиссёр, народный артист РСФСР (1986).
 10 ноября — Ганц, Уильям (90) — американский кардиолог, соизобретатель катетера Сван-Ганца (англ.) для катетеризации лёгочной артерии.
 10 ноября — Кац, Дик (Ричард Аарон Кац, 85) — американский джазовый пианист, известный по совместной работе с кларнетистом Тони Скоттом и другими известными исполнителями.
 10 ноября — Соловцова, Мария Валерьевна (44) — актриса, режиссёр.
 10 ноября — Энке, Роберт (32) — футболист, вратарь сборной Германии; самоубийство.
 10 ноября — Мухаммад, Джон Аллен (48) — серийный убийца («вашингтонский снайпер»); смертная казнь.
 10 ноября — Лидоренко, Николай Степанович (93) — ученый в области электротехники и энергетики, член-корреспондент РАН (1965), руководитель ВНИИТ — НПО «Квант», Герой Социалистического Труда.
 12 ноября — Артыкбаев, Качкынбай (74) — народный писатель Киргизии.
 12 ноября — Бахчанян, Вагрич Акопович (71) — художник, литератор-концептуалист.
 12 ноября — Галямов, Раис Саитович (70) — актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 12 ноября — Колелас, Бернар Бакана (76) — премьер-министр Конго (1997).
 12 ноября — Кофман, Лев Абрамович (52) — советский и канадский физик, специалист по космологии.
 12 ноября — Парфаньяк, Алла Петровна (85) — российская актриса, вдова актёра Михаила Ульянова.
 12 ноября — Яксаргин, Василий Владимирович (94) — Герой Советского Союза.
 13 ноября — Тахтаджян, Армен Леонович (99) — биолог-эволюционист; академик РАН (1972), Герой Социалистического Труда.
 13 ноября — Дёмин, Юрий Сергеевич (69) — председатель Верховного Совета Республики Башкортостан (1994—1995).
 14 ноября — Аникин, Николай Петрович (77) — советский лыжник, олимпийский чемпион 1956 года в эстафете.
 15 ноября — Остерман, Лев Абрамович (86) — российский биохимик, литератор.
 15 ноября — патриарх Павел (в миру Стойчевич, Гойко) (95) — предстоятель Сербской православной церкви.
 15 ноября — Саркисян, Сурен Арташесович (85) — последний Герой Советского Союза, проживавший в Армении.
 15 ноября — Федчук, Андрей Васильевич (29) — украинский боксёр, заслуженный мастер спорта Украины, бронзовый призёр Олимпиады 2000 года; автокатастрофа.
 15 ноября — Маттхёфер, Ганс (84) — министр финансов Германии (1978—1982).
 15 ноября —  (Дерек Борланд) (44) — британский рэпер; сердечный приступ.
 15 ноября — Киврен, Жослин (30) — французский актёр кино («Отпетые мошенники»); автокатастрофа.
 15 ноября — Армель, Пьер (98) — премьер-министр Бельгии (1965—1966).
 16 ноября — Магнитский, Сергей Леонидович (37) — сотрудник британской юридической фирмы «Firestone Duncan». Погиб в Бутырском следственном изоляторе.
 16 ноября — Нигрис, Антонио де (31) — футболист, нападающий греческой «Лариссы» и сборной Мексики; сердечный приступ.
 16 ноября — Эдвард Вудвард (79) — британский актёр и певец, лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми».
 16 ноября — Хуторской, Иван (26) — один из лидеров молодёжной антифашистской группировки «Антифа»; убийство.
 17 ноября — Мамбетов, Азербайжан Мадиевич (77) — казахский режиссёр театра и кино, народный артист СССР, Народный Герой Казахстана.
 17 ноября — Олялин, Николай Владимирович (68) — советский актёр театра и кино, народный артист Украины; обширный инфаркт.
 17 ноября — Уолтер Паркер, Джеймс Роланд (89) — губернатор Фолклендских островов (1977—1980).
 17 ноября — Давид Чапкис (78) — российский инженер, учёный в области кораблестроения, литератор, тележурналист.
 18 ноября — Бейли, Алистер Тёрнер (76) — губернатор Ангильи (1983—1987).
 18 ноября — Гершкович, Борис Яковлевич (80) — российский экономист, заслуженный деятель науки России.
 19 ноября — Дюдяев, Геннадий Тимофеевич (62) — председатель Кемеровского облсовета (1999—2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации (1993—1996 и с 2007).
 19 ноября — Жук, Анатолий Александрович (60) — артист Белорусского ТЮЗа, заслуженный артист Республики Беларусь.
 20 ноября — Сысоев, Даниил Алексеевич (35) — активист РПЦ, настоятель московского храма св. апостола Фомы на Кантемировской; убийство.
 20 ноября — Трахтенберг, Роман Львович (41) — российский шоумен, теле- и радиоведущий; сердечный приступ.
 20 ноября — Сивков, Григорий Флегонтович (88) — генерал-майор в отставке, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).
 20 ноября — Джатой, Гулам Мустафа (78) — и. о. премьер-министра Пакистана (1990).
 20 ноября — Кречмар, Георг (85) — архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии.
 20 ноября — Сёдерстрём, Элизабет (82) — шведская оперная певица (сопрано).
 20 ноября — Таращук, Генри Николаевич (81) — юный герой Великой Отечественной войны, юнга боевых кораблей Северного флота, общественник, один из основателей Уфимского "Клуба юных моряков". 
 21 ноября — Феоктистов, Константин Петрович (83) — лётчик-космонавт СССР (1964), Герой Советского Союза (1964).
 21 ноября — Наоми Френкель — известная израильская писательница.
 22 ноября — Кардан, Али (51) — министр внутренних дел Ирана (2008); рак крови.
 22 ноября — Проскурин, Андрей (41) — лидер группы «Рок-Полиция»; рак.
 22 ноября — Муньос, Хуан Карлос (90) — футболист, игрок сборной Аргентины; инфаркт миокарда.
 22 ноября — Рудич, Иво (67) — австралийский футболист хорватского происхождения, защитник. 
 23 ноября — Кухмазова, Шамсиджахан Казимагомедовна (84) — народная артистка РСФСР, актриса Государственного лезгинского музыкально-драматического театра им. Сулеймана Стальского.
 24 ноября — Блэк, Эми (36) — британская оперная певица; сердечная недостаточность.
 24 ноября — Сунтхаравет, Самак (74) — премьер-министр Таиланда (январь-сентябрь 2008).
 24 ноября — Пилипенко, Михаил Корнеевич (85) — советский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза.
 25 ноября — Штамов, Александр Анатольевич (84) — правозащитник, участник ВОВ.
 25 ноября — Джорджо I (73) — князь Себорги.
 25 ноября — Рустем Есдаулетов (31) — казахский режиссёр, директор и художественный руководитель Восточно-Казахстанского областного театра драмы им Жамбыла.
 26 ноября — Эдуард Звоницкий (71) — русский и украинский писатель.
 27 ноября — Ашуралиев, Руслан Нуралиевич (59) — призёр Олимпийских игр (1972), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ по вольной борьбе.
 27 ноября — Тарасов, Сергей Борисович (50) — российский политический и государственный деятель, председатель правления Автодора; авария поезда «Невский экспресс».
 27 ноября — Евстратиков, Борис Михайлович (51) — руководитель Федерального агентства по государственным резервам; авария поезда «Невский экспресс».
 28 ноября — Треккани, Эрнесто (89) — итальянский художник.
 29 ноября — принц Александр Бельгийский (67) — младший сводный брат бельгийских королей Бодуэна I и Альберта II; тромбоэмболия лёгочной артерии.
 29 ноября — Заславский, Виктор (72) — канадский, американский, а затем итальянский историк СССР и постсоветской России, специалист по истории советско-итальянских отношений.
 29 ноября — Ниязов, Едыге Решатович (69) — казахстанский фотохудожник, член Союза фотохудожников России, почетный член французского фотографического общества «Тёмный фонтан»; убийство.
 29 ноября — Тамара Лисициан (86) — советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 30 ноября — Вавилов, Константин Васильевич (65) — советский бадминтонист, 32-кратный чемпион Советского Союза, 42-кратный чемпион Украины.
 30 ноября — Павич, Милорад (80) — сербский писатель, представитель постмодернизма и магического реализма; инфаркт миокарда.
 30 ноября — Устимович, Валентина Леонидовна (68) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 30 ноября — Эдлис, Юлиу Филиппович (80) — русский советский драматург, прозаик, киносценарист.
 30 ноября — Ручьевская, Екатерина Александровна (87) — учёный-музыковед, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств России.

Примечания